Villa Schmidt steht für:

 Villa Schmidt (Drensteinfurt), Gebäuden in Drensteinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Villa Schmidt (Elberfeld), Gebäude in Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Villa Schmidt (Kehl), Gebäude in Kehl, Baden-Württemberg
 Villa Schmidt (Gera), Gebäude in Gera, Thüringen